Championat ist der aus dem Französischen übernommene Begriff für Meisterschaft (im Französischen Championnat). In einigen Sportarten, speziell im Pferdesport, wird der französische Begriff auch im Deutschen benutzt.

 Deutsches Jockey-Championat – Auszeichnung für den Berufsrennreiter in Deutschland mit den meisten Siegen
 Deutsches Traber-Championat – Auszeichnung für den deutschen Trabrennfahrer mit den meisten Siegen in einer Rennsaison
 Deutsches Trainer-Championat – Auszeichnung für den besten Trainer im deutschen Galoppsport
 Championat der Vaterpferde – Auszeichnung für den Hengst, dessen Nachkommen bei Pferderennen das meiste Geld erbrachten
 Championat der Vaterpferde in Deutschland 
 Championat der Vaterpferde in England und Irland
 Championat der Vaterpferde in Frankreich
 Championat der Vaterpferde in Nordamerika
 Championat der Vaterpferde in Japan
 Championat der Vaterpferde in Australien
 Championat der Mutterväter in Grossbritannien und Irland – Auszeichnung für den Hengst, dessen Töchter die erfolgreichsten Nachkommen bei Pferderennen brachten
 Championat der Mutterväter in Nordamerika

 Internationales Rad Championat

Championnat [] bezeichnet:
 die luxemburgische Eishockeyliga